2016 QBE INSURANCE AUSTRALIAN FIM SPEEDWAY GRAND PRIX – jedenasta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2016. Zawody odbyły się 22 października 2016 na stadionie Etihad w Melbourne.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Brady Kurtza. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Sam Masters i Max Fricke. Po wycofaniu się z turnieju Jasona Doyle’a i zastąpieniu go przez pierwszego rezerwowego, na miejsce drugiego rezerwowego wyznaczono Jacka Holdera.

Ze względu na wycofanie z tegorocznego cyklu Grand Prix w zawodach nie wystąpi Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana wystąpi: Fredrik Lindgren.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#66)  Fredrik Lindgren

Z kolei ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpi Nicki Pedersen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpi: Michael Jepsen Jensen.

 (#3)  Nicki Pedersen → (#52)  Michael Jepsen Jensen

Również ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpi Jason Doyle. Jako zmiana wystąpi: Sam Masters, który początkowo miał być pierwszym rezerwowym turnieju w Melbourne.

 (#69)  Jason Doyle → (#17)  Sam Masters

Losowanie pozycji startowych odbyło się 21 października.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Australia
2016
2016 w Australii